Zozenow bezeichnet: 

 Zozenow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Sosnowo (Resko)
 Zozenow (Adelsgeschlecht), erloschenes Adelsgeschlecht in Pommern